A 24 126-os számú mellékút egy bő két kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 25-ös főútból ágazik ki, annak 32+900-as kilométerszelvénye közelében, Egerbocs külterületén, nyugat-északnyugati irányban, de még ebben a csomópontban, a 60. métere környékén becsatlakozik az útba a 94 501-es csomóponti ág is, északról. Onnantól nyugat felé halad, és mintegy másfél kilométer után éri el a település első házait. A belterületen Béke út a neve, s így is ér véget, a falu központjában, beletorkollva a 2414-es útba, annak nagyjából a 7+500-as kilométerszelvényénél.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 2,256 kilométer.

Források

Jegyzetek 

24126